Италианско-етиопска война може да се отнася за:
 Еритрейска война (1887 – 1889), необявена война между Италия и Етиопия
 Първа италианско-етиопска война (1895 – 1896)
 Втора италианско-етиопска война (1935 – 1937)